— японский манга-журнал для девушек, существующий с 9 декабря 2006 года. Он выходит в издательстве ASCII Media Works (ранее MediaWorks) раз в два месяца, однако изначально публиковался раз в три месяца под названием  и был приложением к закрытому ныне Dengeki Comic Gao!. С шестого номера 21 марта 2008 года comic SYLPH превратился в приложение к сёнэн-журналу Dengeki Daioh, а с 22 мая 2008 года стал выпускаться независимо. Название было изменено на «Sylph». В отличие от большинства журналов компании ASCII Media Works, Sylph выходит не под лейблом «Dengeki», а под лейблом «Sylph Comics».

Манга 
 Anonymous Egao
 Brothers Conflict
 Chack
 Fujoshissu!
 Juusha no Gakko
 Kagayaki no Oka Yoko no Machi
 Level4
 Lillia and Treize
 Majina!
 Makanai Komusume
 Omamori no Kami-sama
 S.L.H Stray Love Hearts!
 Torikagoso no Kyo mo Nemutai Juunintachi
 Triple Complex
 Yui, 316 Years Old
 Yuukai no Susume

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Журналы сёдзё-манги
Печатные издания, возникшие в 2006 году